Neila kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Neila (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Neila (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar